Kazimierz Bonawentura Nowakowski (1879-1952) – polski lekarz chirurg, pułkownik lekarz Wojska Polskiego
 Kazimierz Nowakowski (1898–1977) – podoficer Korpusu Ochrony Pogranicza, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Kazimierz Nowakowski (1922–1978) – polski urzędnik konsularny
 Kazimierz Nowakowski – polski wioślarz

 Zobacz też
 Głaz Kazimierza Nowakowskiego – upamiętnienie Kazimierza Bonawentury Nowakowskiego